Kollars ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dmitrij Kollars (* 1999), deutscher Schachspieler
 Helmut Kollars (* 1968), österreichischer Illustrator 
 Pina Kollars österreichische Folksängerin 
 Viktor Kollars (1897–1976), österreichischer Philosoph und Sportfunktionär